ФК Катовице је пољски фудбалски клуб основан у Катовицама 1964. године, који се тренутно такмичи у Другој лиги Пољске.

Успеси 
 Екстракласа
 Другопласирани: 1987/88, 1988/89, 1991/92, 1993/94
 Куп Пољске 
 Освајачи: 1985/86, 1990/91, 1992/93.
Финалисти: 1984/85, 1986/87, 1989/90, 1994/95, 1996/97
 Суперкуп Пољске — 1991, 1995.

Пласмани ФК Катовица

Резултати Катовица у европским такмичењима

Састав тима

Спољашње везе 
 - Сајт клуба

Фудбалски клубови из Пољске